la fameuse fontaine de la ville de Bakhtchissaraï, en Crimée qui inspira Pouchkine.

Œuvres
 La Fontaine de Bakhtchissaraï, poème d'Alexandre Pouchkine (1824) ;
 La Fontaine de Bakhtchissaraï, opéra d'Alexandre Ilinski ;
 La Fontaine de Bakhtchissaraï, poème musical de Boris von Vietinghoff-Scheel ;
 La Fontaine de Bakhtchissaraï, film de Yakov Protazanov (1909-1910) ;
 La Fontaine de Bakhtchissaraï, ballet russe en deux actes, musique de Boris Assafiev, chorégraphie de Rostislav Zakharov, d'après le poème de Pouchkine (1934).